Burning Bridges - тринадцятий студійний альбом американського рок-гурту Bon Jovi, виданий в серпні 2015 року. Це перший альбом гурту без гітариста Річі Самбора, котрий покинув гурт у 2013 році.

Список композицій

Примітки 

Альбоми гурту Bon Jovi
Англомовні музичні альбоми